En intelligence artificielle, et plus précisément en planification, PDDL (Planning Domain Description Language) est une tentative pour standardiser les données d'entrée d'un planificateur. Il a été développé en 1998 par Drew McDermott et ses collègues, en s'inpirant des langages STRIPS et ADL. Il a rendu possible la compétition de planificateurs (IPC) : "The adoption of a common formalism for describing planning domains fosters far greater reuse of research and allows more direct comparison of systems and approaches, and therefore supports faster progress in the field. A common formalism is a compromise between expressive power (in which development is strongly driven by potential applications) and the progress of basic research (which encourages development from well-understood foundations). The role of a common formalism as a communication medium for exchange demands that it is provided with a clear semantics."

Exemple

Extensions

Notes et références 

Langage informatique